Збіґнєв Олешніцький, також Олесніцький, Олесницький :
 Збіґнєв Олешніцький (1389—1455) — польський релігійний, державний діяч та дипломат; єпископ краківський, кардинал корони, регент Польського королівства.
 Збіґнєв Олешніцький (1430—1493) — польський релігійний і державний діяч, архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі, єпископ куявсько-поморський, підканцлер коронний.